Weißenbachmühle ist der Ortsname von:

 Weißenbachmühle (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Hof, Bayern
 Weißenbachmühle (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Weißbachmühle